

Geografia 
 Cilla – Città dell'antica Grecia

Mitologia 
 Cilla – personaggio della mitologia greca. Sorella di Ecuba, sposa di Timete e madre di Munippo
 Cilla – personaggio della mitologia greca, un re dalla Troade ed auriga di Pelope
 Cilla – personaggio della mitologia greca. Figlia di Laomedonte e Strimo, sorella di Priamo

Altro 
 Cilla – album di Cilla Black del 1965

Note